Die Abkürzung TTO steht für:
 das ISO 3166 Länderkürzel für Trinidad und Tobago
 Tactical Technology Office, Abteilung der US-Regierungsbehörde Defense Advanced Research Projects Agency
 Team-Time-out, eine Handballregel

TTO